

Топоніми 
 Місато (三郷市) — місто в Японії, у префектурі Сайтама.
 Місато (美里町) — містечко в Японії, у префектурі Сайтама.
 Місато (美里町) — містечко в Японії, у префектурі Кумамото.
 Місато (美里町) — містечко в Японії, у префектурі Міяґі.
 Місато (美里町) — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма. Від 2006 року — складова містечка Кіміно
 Місато (美郷町) — містечко в Японії, у префектурі Акіта.
 Місато (美郷町) — містечко в Японії, у префектурі Сімане.
 Місато (美郷町) — містечко в Японії, у префектурі Міядзакі.

Персоналії 
 Місато — поширене японське жіноче ім'я.

Жіночі імена
Японські імена